Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen – serie letteraria pubblicata a partire dal 1971
Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen – serie televisiva tedesca del 1995 basata sull'omonima serie letteraria